Roland Garros in 1970 bij de vrouwen werd voor de 63e keer gehouden. De als eerste geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi door in de finale de West-Duitse Helga Niessen met 6-2 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Margaret Court (winnares)
  Billie Jean King (kwartfinale)
  Virginia Wade (kwartfinale)
  Julie Heldman (halve finale)
  Kerry Melville (eerste ronde)
  Françoise Dürr (derde ronde)
  Helga Niessen (finale)
  Rosie Casals (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
Tennis in 1970